Nova Olímpia (Mato Grosso), município
 Nova Olímpia (Paraná), município

Desambiguações de topônimos